Neuhaarblattmoos steht für folgende Moosarten:

 Fedriges Neuhaarblattmoos
 Gletscher-Neuhaarblattmoos
 Kleines Neuhaarblattmoos
 Starkes Neuhaarblattmoos